Molekulska formula -{C26H42N7O17P3S}- se može odnositi na:

 Metilkrotonil-KoA
 Tiglil-KoA